Adley ist der Name mehrerer Gewässer in den Vereinigten Staaten:
 Adley Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Minnesota
 Adley Pond, ein See im US-Bundesstaat Maine
 Lake Adley, ein See im US-Bundesstaat Minnesota

Siehe auch:
 Adly
 Adli